Regering-Leterme (Vlaanderen), Vlaamse regering-Leterme (2004-2007)
Regering-Leterme I (federaal), Belgische federale regering-Leterme I (2008)
Regering-Leterme II, Belgische federale regering-Leterme II (2009-2011)